Гончабеїм () — азербайджанська поетеса.. Дочка останнього  Ехсан Хана.

Життєпис 
Народилася 1827 року в Нахічевані. 1837 року вступила до відкритої в місті російської школи, де вивчила російську мову і фарсі. Була також учасницею поетичного зібрання «Гончеї-ульфат». Свої власні ліричні вірші писала під псевдонімом «Беїм». Деяка частина віршів дастану «Принц Ібрагім», за її словами, створені нею ж.

1845 року знайомий з Ехсан-ханом грузинський поет М. М. Бараташвілі зустрівся з поетесою. Він цікавився її творчою діяльністю і присвятив їй свій твір «Пісня Гончабеїм». Він також переклав один з її віршів на грузинський алфавіт і надіслав для перекладу в Тифліс. Для виконання цього вірша на урочистих заходах він порадив звернутися до співаків-ханенде Саттара і шекинця Джафара. Згідно В. К. Єніколоповим, один з перекладених Бараташвілі її віршів ханенде Саттар виконав грузинською мовою.

Генеалогічне древо Нахічеванських

Примітки

Посилання 
 Азербайджанський гендерний інформаційний центр. Qönçəbəyim  

Азербайджанські поетеси